Morgenbesser ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksander Morgenbesser (1816–1893), polnischer Dichter
 Ernst Gottlob Morgenbesser (1755–1824), deutscher Richter und Verwaltungsjurist
 Michael Morgenbesser (1714–1782), schlesischer Arzt und Mitglied der Leopoldina 
 Michael Morgenbesser (Historiker) (1782–1841), Historiker, Rektor
 Sidney Morgenbesser (1921–2004), US-amerikanischer Philosoph